Городецкое — село в Скопинском районе Рязанской области России. Входит в состав Шелемишевского сельского поселения

География 
Село расположено на берегу реки Вёрда в 4 км на запад от центра поселения села Шелемишево и в 25 км на юго-восток от райцентра города Скопин.

В селе 7 улиц: Гагарина, Горького, Калинина, Краснознаменская, Ленина, Октябрьская, Советская.

Этимология 
По легенде, раньше эти края были непроходимыми болотами и дремучими лесами, где поселился со своей семьёй казак Городец. Жили они на пригорке, позади — густой лес, впереди — озеро.

Когда на рязанские земли напали татары, Городец переплыл озеро и на том берегу остановился. Старший его сын занялся строительством. На этом месте выросло большое село, которое назвали Городецким. Два его меньших сына ушли дальше, на север, и там расселились на большом расстоянии друг от друга.

История 
В качестве села с Покровской церковью Городецкое упоминается в окладных книгах 1676 года. В 1761 году на месте бывшей обветшалой поставлена была новая деревянная церковь того же храмонаименования. В 1861 году эта церковь за ветхостью также была разобрана. В 1852 году начато строительство деревянной Покровской церкви с приделом Троицким. Настоящий храм был освящен 1 января 1853 года, а придельный - 10 октября 1874 года.

В XIX — начале XX века село входило в состав Боровской волости Скопинского уезда Рязанской губернии. В 1906 году в селе было 401 дворов.

С 1929 года село являлось центром Городецкого сельсовета Ряжского района Рязанского округа Московской области, с 1935 года — в составе Желтухинского района, с 1937 года — в составе Рязанской области, с 1956 года — в составе Скопинского района, с 2005 года — в составе Шелемишевского сельского поселения.

Население

Примечания

Литература 
 Почему наши села так называются // Уч. зап. РГПИ. — М., 1965. -Т.38.-С. 106
 Иванов В. Почему наши села так называются. //Ленинское знамя. (Скопин). −1990. — 6 февраля.

Населённые пункты Скопинского района